(1888—?) — політик часів Російської республіки, есер, Всеросійських установчих зборів.
  (1907—1994) — російський та радянський військовий діяч українського походження, полковник. Кавалер ордена Леніна.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок